Примати́ччо () — итальянская фамилия и производные от неё.

 Приматиччо, Франческо (1504–1570) — итальянский живописец, архитектор и скульптор.
 Приматиччо — станция Миланского метрополитена.